Ліза Макші і Мілагрос Секера були чинними чемпіонками, але цього разу Секера не брала участі. Макші грала в парі з Абігейл Спірс і в півфіналі їх перемогли Марта Домаховська і Марлен Вайнгартнер.

Роса Марія Андрес Родрігес і Андрея Ехрітт-Ванк виграли титул, у фіналі перемігши пару Домаховська і Вайнгартнер з рахунком 6–3, 6–1.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Draws (ITF) 
Draws (WTA)

Internationaux de Strasbourg 2005, парний розряд
Internationaux de Strasbourg Doubles
2005 у французькому спорті